Biała Góra peut faire référence à:

Toponymie 

dans la voïvodie de Łódź
 Biała Góra, village de la powiat de Łęczyca 
 Biała Góra, village de la powiat de Poddębice 

dans la voïvodie de Mazovie
 Biała Góra, village de la powiat de Białobrzegi

dans la voïvodie de Poméranie
 Biała Góra, village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Biała Góra, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Biała Góra, village

Voir aussi